Flera kända personer hade namnet William Walker:
 William Walker (kompositör)
 William Walker (cyklist), född 1985
 William Walker (dykare)
 William Walker (legosoldat), en kort tid president i Nicaragua